

Presentación previa 
Gong Maoxin y Zhang Ze eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Sriram Balaji y Vishnu Vardhan ganaron el título tras derrotar en la final Hsieh Cheng-peng y Peng Hsien-yin.

Cabeza de serie

  Hsieh Cheng-peng /  Peng Hsien-yin ''(Finalistas)
 ''' Sriram Balaji /  Vishnu Vardhan (Campeones)

<ol start=3>
  Chen Ti /  Yi Chu-huan ''(Primera ronda)
  Sergey Betov /  Alexander Kudryavtsev ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Chengdu 2017